У́лица Ста́совой, у́лица Еле́ны Ста́совой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о деятеле коммунистического движения Елене Дмитриевне Стасовой (1873—1966).

Россия 
 Улица Елены Стасовой — улица в Красноярске.
 Улица Стасовой — улица в Бее.
 Улица Стасовой — улица в Москве.
 Улица Стасовой — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Елены Стасовой — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Стасова